Ежево — деревня в Борковском сельском поселении Бежецкого района Тверской области.

География 
Расположена вдоль автомобильной дороги, соединяющей Ежево с деревней Гряда (на западе), и деревней Морозово (на востоке).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ежево (деревня)

Населённые пункты Бежецкого района